Coluzzi ist der Familienname von
 Franz von Coluzzi († 1919), Präsident der Bayerischen Staatsbank
 Francesca Romana Coluzzi (1943–2009), italienische Schauspielerin